rekrut – żołnierz wcielony do wojska
 Rekrut – powieść  Roberta Muchamore'a z 2004
 Rekrut – opowiadanie Honoriusza Balzaka z 1831
 Rekrut –  amerykański thriller z 2003
 Rekrut –  amerykański serial telewizyjny